Friedrichsburg steht für:

Orte:
 Friedrichsburg (Hessisch Oldendorf), Ortsteil von Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Friedrichsburg (Weißenbrunn), Ortsteil von Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Friedrichsburg, deutscher Name von Chabzewo, Dorf im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Friedrichsburg, deutscher Name von Wądoły (Susz), Dorf im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Friedrichsburg, deutscher Name von Furmanowka (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Friedrichsburg, ursprünglicher Name von Fredericksburg (Texas), Vereinigte Staaten
 Groß Friedrichsburg (Kolonie), brandenburgische Kolonie in Westafrika

Bauwerke: 
 Friedrichsburg (Mannheim), Festung auf dem Gebiet von Mannheim
 Friedrichsburg, anderer Name für Schloss Neuschloß, Schloss in Lampertheim, Hessen
 Friedrichsburg, Lusthaus für den Gottorfer Riesenglobus
 Friedrichsburg, früherer Name für das Haus in der Sonne, Herrenhaus in Radebeul, Sachsen
 Friedrichsburg (früher Christiansburg), Lusthaus auf der Festung Königstein, Sachsen
 Schloss Friedrichsburg, Schloss in Vohenstrauß, Bayern
 Festung Groß Friedrichsburg, Fortifikationsbau in Königsberg
 Fort Groß Friedrichsburg, Festung in der Kolonie Groß Friedrichsburg

Siehe auch:
 Fredericksburg
 Frederiksborg
 Friedrichsberg